Pasque, plurale di Pasqua. 
Pasque può inoltre riferirsi a:

Storia
 Pasque piemontesi, le persecuzioni di cui furono vittima i Valdesi nel 1655 ad opera dell'esercito del Ducato di Savoia.
 Pasque Veronesi, episodio storico di insurrezione della città di Verona.

Geografia
 Pasques, comune francese nel dipartimento della Côte-d'Or nella regione della Borgogna.

Letteratura
Pasque, opera poetica di Andrea Zanzotto